Лашко Віталій Сергійович — артист-вокаліст театру-студії Палацу студентів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Харків), заслужений артист України
 Лашко Ірина Євгенівна (* 1973) — австралійська стрибунка у воду. Призерка Олімпійських Ігор 1992, 1996, 2004 років, учасниця 1988 року.
 Лашко Микола Федорович (1906—1985) — вчений в галузі фізики металів, металознавець. Лавреат Державної премії СРСР.
 Лашко Олексій Степанович (1918-?) — Старший сержант, Герой Радянського Союзу, указ про нагородження скасовано.

 Лашко — поселення в общині Лашко, Савинський регіон, Словенія.

Див. також 
 Ляшко

Примітки